В чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 1996 года могли принимать участие только игроки, родившиеся после 1 января 1973 года. Возраст игроков дан по состоянию на начало турнира — 12 марта 1996 года.

Итог: 1/4 финала (проигрыш Шотландии по сумме двух матчей)

Источник: worldfootball.net

Итог: 1/4 финала (проигрыш Франции по сумме двух матчей)

Источник: worldfootball.net

Итог:  2-е место

Источник: worldfootball.net

Итог:  1-е место

Источник: worldfootball.net

Итог: 1/4 финала (проигрыш Италии по сумме двух матчей)

Источник: worldfootball.net

Итог:  3-е место

Источник: worldfootball.net

Итог: 1/4 финала (проигрыш Испании по сумме двух матчей)

Источник: worldfootball.net

Итог: 4-е место

Источник: worldfootball.net

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1996